A hardcore jelentései (általában egy téma szélsőséges megjelenési formája):

 Hardcore pornó, a pornográfia szélsőséges formája.
 Hardcore punk, rockzenei stílus, a punk keményebb változata.
 Hardcore rap, popzenei stílus.
 Hardcore techno, elektronikus zenei stílus.

Egyértelműsítő lapok